Peto – miasto w Meksyku, w stanie Jukatan
 John Frederick Peto – amerykański malarz realista, uprawiał sztalugowe malarstwo iluzjonistyczne
 William Peto – angielski kardynał
 Paradoks Peto – obserwacja statystyczna